Sultánka má více významů:

 ženský tvar od slova sultán (označení panovnice, choti panovníka či nějakého předmětu souvisejícího se sultánem)
 sultánka (rozinka) – obzvlášť sladká rozinka z některé z bezsemenných velkoplodých zpravidla žlutozelených vinných odrůd 
 netýkavka turecká neboli netýkavka sultánka (Impatiens walleriana), druh okrasných rostlin z čeledi netýkavkovité
 sultánka (plemeno) – okrasné chocholaté plemeno slepic
 sultánky (kalhoty) – druh dámských kalhot

Externí odkazy